15. појединачно првенство САД у шаху одржано је у Њујорку од 16. децембра 1962. до 3. јануара 1963. год. које је уједно било и зонски турнир зоне САД. Победу је однео Боби Фишер.

На основу пласмана на овом турниру, Боби Фишер и Артур Бисгујер су се квалификовали на међузонски турнир у Амстердаму 1964. године.

Како су Семи Решевски, Лари Еванс и Вилијам Адисон завршили турнир са истим бројем бодова, одиграли су додатни меч за пласман на међузонском турниру као трећи учесник, где је Решевски однео победу.

Фишер је одбио да учествује на међузонском турниру, а заменио га је Еванс и ако би по пласману то требао да буде Адамс из непознатих разлога. 

Артура Бисгуиер-а је заменио Пал Бенко, након што је изгубио додатни меч.

Турнирска табела

Додатни турнир

Додатни меч

Референце 

Светски шампионат у шаху
Зонски турнир у шаху
Првенства САД у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1962.
Шах у 1963.